Taos es un topónimo de origen tiwa que se traduce como Nuestro pueblo. Da nombre a los siguientes lugares:

 Pueblo de Taos, una zona arqueológica en Nuevo México (Estados Unidos).
 Condado de Taos, un condado de Nuevo México.
 Taos (Nuevo México), la cabecera del condado de Taos.
 Volkswagen Taos, un SUV producido por la marca alemana en sus plantas de General Pacheco y Puebla.